Тоант (цар Етолії)
 Тоант (цар Лемноса)
 Тоант (син Борисфена)

Інше 
 Тоант — стара назва річки Ахелоос.
 Фоант